Abu Rischa ist der Familienname folgender Personen:

 Abd as-Sattar Abu Rischa (1972–2007), irakischer Klanführer
 Omar Abu Rischa (1908–1990), syrischer Diplomat